

Cinema 
 Follia di mezzanotte (Midnight Madness) – film del 1918 diretto da Rupert Julian
 Midnight Madness – film del 1928 diretto da F. Harmon Weight
 Follia di mezzanotte (Midnight Madness) – film del 1980 diretto da Michael Nankin e David Wechter

Musica 
 Midnight Madness  – album dei Night Ranger del 1983
 Midnight Madness  – traccia dell'album Roughhouse dei Roughhouse del 1988
 Midnight Madness  – singolo dei The Chemical Brothers del 2008, dall'album Brotherhood

Televisione 
 Follia di mezzanotte (Midnight Madness) – episodio della terza stagione di Ben 10